Округ Джефферсон () располагается в США, штате Монтана. Официально образован в 1864 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 11 406 человек. Получил своё название по имени третьего президента США Томаса Джефферсона.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 2 910,6 км², из которых 2 881,6 км² суша и 29,0 км² или 1,00 % это водоемы.

Соседние округа 
 Льюис-энд-Кларк (Монтана) — север
 Бродуотер (Монтана) — восток
 Галлатин (Монтана) — юго-восток
 Мэдисон (Монтана) — юг
 Силвер-Боу (Монтана) — запад
 Дир-Лодж (Монтана) — запад
 Пауэлл (Монтана) — северо-запад

Демография 
По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 10 049 жителей в составе 3 747 домашних хозяйств и 2 847 семей. Плотность населения составляет 2 человека на км². На территории округа насчитывается 4 199 жилых домов, при плотности застройки 1 строение на км². Расовый состав населения: белые — 96,07 %, афроамериканцы — 0,14 %, коренные американцы (индейцы) — 1,26 %, азиаты — 0,42 %, гавайцы — 0,07 %, представители других рас — 0,38 %, представители двух или более рас — 1,66 %. Испаноязычные составляли 1,48 % населения.

В составе 35,60 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 67,10 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 5,90 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 24,00 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 20,20 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 7,30 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,62 человека, и средний размер семьи 3,03 человека.

Возрастной состав округа: 27,80 % моложе 18 лет, 5,20 % от 18 до 24, 26,80 % от 25 до 44, 29,90 % от 45 до 64 и 10,30 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 40 лет. На каждые 100 женщин приходится 100,80 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 100,40 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 41 506 USD, на семью — 48 912 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 34 753 USD против 25 011 USD для женщины. Доход на душу населения был 18 250 USD. Около 6,70 % семей и 9,00 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 10,40 % молодежи (тех кому ещё не исполнилось 18 лет) и 9,60 % тех кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт правительства округа Джефферсон, штат Монтана 

Округа Монтаны